Bidi bezeichnet folgende Dinge:

 eine handgedrehte Zigarette in Südasien, siehe Biri/Beedi 

Bidi ist das Kurzwort für bidirektional (= in zwei Richtungen):

 in der Datenübertragung, siehe bidirektional
 bidirektionaler Text: Text, der Teile in Schriften mit verschiedener Schreibrichtung enthält
 Unicode-Bidi-Algorithmus: Behandlung bidirektionaler Texte in Unicode
 Bidirektionales Laden von Elektroautos
 bidirektionale Suche

Siehe auch:

 Bidi Bidi (Flüchtlingssiedlung in der Provinz Yumbe, Uganda)